Miejscowości i ich części w Polsce
 Henryków – część miasta Garwolin
 Henryków – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Widzew
 Henryków – część miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 Henryków – część miasta Warszawa, w dzielnicy Białołęka
 Henryków – część miasta Warszawa, w dzielnicy Mokotów
 Henryków – część miasta Zduńska Wola
 Henryków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ziębice 
 Henryków – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Henryków – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Szprotawa 
 Henryków – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny
 Henryków – część wsi Janki  w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Pajęczno 
 Henryków – część wsi Kraszewice w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Masłowice
 Henryków – część wsi Gaj w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz 
 Henryków – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubochnia 
 Henryków – część wsi Prusinowice w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Henryków – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola 
 Henryków – część wsi Kozłów w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Parysów 
 Henryków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów 
 Henryków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów 
 Henryków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów 
 Henryków – część wsi Dachnów w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Cieszanów 
 Henryków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz 
 Henryków – część wsi Szewna w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim w gminie Bodzechów
 Henryków – część wsi Bliżyn w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
 Henryków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Rozdrażew

 Inne
 Henryków – gromada w powiecie szprotawskim
 Henryków – gromada w powiecie ząbkowickim

 Henryków – stacja kolejowa

 Zobacz też
 Henrykowo, Henryków Lubański, Henryków-Urocze, Piaski Henryków